Ibn Yunus – astronomo egiziano
Abu Bishr Matta ibn Yunus – poeta, scienziato e inventore berbero
Ibn Yunus – cratere lunare